Jrashen kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Jrashen (Lori), 
 Jrashen (ort i Armenien, Jerevan), 

Robotskapade Armenienförgreningar